Il singolare del New South Wales Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Jennifer Capriati era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Kimiko Date ha battuto in finale 6–4, 6–2 Mary Joe Fernández.

Teste di serie

  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Gabriela Sabatini (semifinali)
  Mary Joe Fernández (finale)
  Anke Huber (primo turno)

 Kimiko Date (campionessa) 
 Zina Garrison-Jackson (quarti di finale) 
 Amanda Coetzer (primo turno) 
 Judith Wiesner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New South Wales Open 1994